Flexskiva eller flexiskiva kan avse:
Diskett
Flexisingel